Svea Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Svea Township (Minnesota)
 Svea Township (North Dakota)